Arenys de Lledó / Arens de Lledó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenys de Lledó / Arens de Lledó (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Arenys de Lledó / Arens de Lledó (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar